Seda, fibra tèxtil
 Seda (pel·lícula), pel·lícula de 2007
 Poblacions:
 Seda (Lituània)
 Seda (Letònia)

Vegeu també 
 Seda (nom)